NAP kan syfta på: 

 NAP (Non-aggressionsprincipen) –  ett etiskt ställningstagande som innebär att aggressioner som våld, tvång eller hot om att använda våld eller tvång är fel, se Icke-aggressionsprincipen
 NAP – en höjdreferenspunkt i Europa, se Normaal Amsterdams Peil
 NAP (Nån Annans Problem) – en låt av Timbuktu